Ю́рий Куди́нов
 Кудинов, Юрий Алексеевич (род. 1975) — украинский футболист и футзалист
 Кудинов, Юрий Анатольевич — аким города Усть-Каменогорск (1995—1997)
 Кудинов, Юрий Николаевич (род. 1962) — актёр театра и кино.
 Кудинов, Юрий Владимирович (род. 1979) — российский пловец, 4-кратный чемпион мира.